Niemcy:
 Kundert – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Andreas Kundert – szwajcarski lekkoatleta
 Georg Kundert – austriacki aktor
 František Kundert
 Lukas Kundert – szwajcarski teolog

Zobacz też 

 Koenders
 Kundera